Рудольф Шмелинг (; 16 мая 1898, Мюнхен, Германская империя — 1 сентября 1976, Эберсберг, ФРГ) — штурмбаннфюрер СС, командир полиции безопасности и СД во французском городе Нанси.

Биография 
Рудольф Шмелинг родился 16 мая 1898 года в Мюнхене. По окончании Первой мировой войны в июле 1919 года служил в полицейском управлении Мюнхена. После прихода к власти нацистов в 1933 году в качестве сотрудника уголовной полиции поступил на службу в , где с 1934 года возглавлял отдел прессы. С сентября 1937 года заведовал отделом II E в мюнхенском гестапо. В том же году стал был зачислен в СС. После принятия Мюнхенского соглашения в 1938 года участвовал в оккупации Судетской области Чехословакии в составе полиции безопасности.

В 1940 году Шмелинг вступил в НСДАП. С 1941 года был руководителем одного из отделов в ведомстве командира полиции безопасности и СД (BdS) во Франции. С начала июня 1942 года по сентябрь 1943 был командиром полиции безопасности и СД в Нанси. На этой должности отвечал за депортацию еврейского населения в лагерь смерти Освенцим. В 1944 году дослужился до звания штурмбаннфюрера СС. В октябре 1944 года состоял в одной из действующих айнзацгрупп.

После окончания войны в 1946 году предстал перед военным трибуналом в Лионе, который, однако, не открыл против него судебный процесс. Вместо этого он содержался как военнопленный и вскоре был освобождён, после чего вернулся в Мюнхен. В 1953 году он безуспешно обратился в  с просьбой о восстановлениина прежнюю работу. Однако, в ходе принятия , ему удалось добиться получить разрешение на будущую пенсию. Впоследствии в качестве сотрудника уголовной полиции проживал в Мюнхене. В 1969 году расследование мюнхенской прокуратуры, обвинившей Шмелинга в военных преступлениях, было закрыто по причине недееспособности. Умер в 1976 году.

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Офицеры СС
Члены НСДАП
Нацистские преступники
Члены айнзацгрупп
Персоналии:Холокост во Франции